Os Praquios eram um grupo indígena que habitava o estado brasileiro de Pernambuco, e cujos descendentes são os capinauás.

Povos indígenas do Brasil
Povos indígenas de Pernambuco
!Mais Teoria da História na Wiki (Povos originários)